Lo spietato (The Hard Man) – film del 1957 diretto da George Sherman
Lo spietato – film del 2019 diretto da Renato De Maria